Miejscowości w USA:
 Monterey – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Monterey – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Monterey – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Owen
 Monterey – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Concordia
 Monterey – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Monterey – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Putnam
 Monterey – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Highland
Gminy w USA:
 Monterey (ang. Monterey Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Monterey (ang. Monterey Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Monterey (ang. Monterey Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Monterey (ang. Monterey Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Monterey (ang. Monterey County) – w stanie Kalifornia

Inne
 Festiwal w Monterey
 Monterey Bay – zatoka Oceanu Spokojnego
 Monterey – rów tektoniczny na dnie zatoki Monterey Bay w Kalifornii
 Opel Monterey – marka samochodu

Zobacz też 
 Monterrey